Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1967 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1967) was de 20e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 5 mei en 13 mei 1967 gespeeld in Turkije. Er deden 16 teams mee. Voorafgaand aan het toernooi werd een kwalificatie afgewerkt. De Sovjet-Unie werd voor de tweede keer winnaar. De finale in Istanboel werd met 1–0 gewonnen van Engeland. Turkije werd derde.

Kwalificatie

De kwalificatiewedstrijden vonden plaats tussen 1 december 1966 en 1 april 1967.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Finale

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1966
Voetbal in 1967
Voetbal in Turkije
Voetbal